Moncontour (Côtes-d'Armor)
 Moncontour (Vienne)

Desambiguações de topônimos